Tame – miasto w Kolumbii
 Tame – rzeka w Wielkiej Brytanii, dopływ Mersey 
 Tame – rzeka w Wielkiej Brytanii, dopływ Trent

Zobacz też 
TAME – ekwadorskie linie lotnicze